Op Roland Garros 1974 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 3 tot en met 16 juni 1974.

Algemeen

Samenvatting 
Van de Franse titelhouders Françoise Dürr en Jean-Claude Barclay had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Barclay speelde samen met de Amerikaanse Julie Heldman – zij bereikten de kwartfinale, die zij verloren van Rosie Darmon en Marcello Lara.

Het duo Martina Navrátilová en Iván Molina won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het Mexicaanse koppel Rosie Darmon en Marcello Lara in twee sets. Voor zowel Navrátilová (Tsjecho-Slowakije) als Molina (Colombia) was het de eerste grandslamtitel.

De Belgische Monique Van Haver speelde samen met Omar Laimina (Marokko) – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelnemers.

Geplaatste teams 
Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1974